AMER3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 861 амінокислот, а молекулярна маса — 90 445.

Задіяний у такому біологічному процесі, як сигнальний шлях Wnt. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки